

Astronomia e navigazione astronomica 
 Stella – corpo celeste che brilla di luce propria
 Stella – cratere lunare 
 Stelle nautiche – stelle di interesse per la navigazione astronomica

Cinema 
 Stella – film del 1920 diretto da Riccardo Cassano
 Stella, cortigiana del Pireo (Stella) – film del 1955 diretto da Michael Cacoyannis
 Stella – film del 1983 diretto da Laurent Heynemann
 Stella – film del 1990 diretto da John Erman
 Stella – film del 2008 diretto da Sylvie Verheyde
 Stella – cortometraggio del 2009 diretto da Gabriele Salvatores

Geografia 
 Italia
 Casa Bartolacelli Stella – frazione di Serramazzoni in provincia di Modena
 Stella – comune della provincia di Savona
 Stella – l'unica frazione di Monsampolo del Tronto in provincia di Ascoli
 Stella – quartiere di Napoli ad ovest di San Carlo all'Arena
 Stella – fiume del Friuli-Venezia Giulia
 Stella – torrente della Toscana 
 Stati Uniti d'America
 Stella – villaggio della Contea di Newton, Missouri 
 Stella – villaggio della Contea di Richardson, Nebraska 
 Stella – città della Contea di Oneida, Wisconsin
 Sudafrica
 Stella – città della Municipalità locale di Naledi

Letteratura 
 Stella –  dramma di Johann Wolfgang von Goethe del 1776
 Stella – romanzo di Takis Würger pubblicato nel 2019
 Stella (Morning Star) – romanzo di Elizabeth Lane, n. 60 de I nuovi bestsellers

Musica 
 Stella – gruppo musicale pop rock finlandese
 Stella/Anna ti ricordi – singolo di Riccardo Fogli del 1977
 Stella/...ma che spettacolo – singolo di Roberta Voltolini del 1984
 Stella – singolo di Antonello Venditti del 1984
 Stella – album degli Yello del 1985
 Stella – singolo di Brigitta & Benedicta Boccoli del 1989
 Stella – singolo di Giorgio Poi del 2019

Numismatica 
 Stella – moneta statunitense

Persone
 Stella (famiglia) – famiglia nobiliare originaria della Catalogna e trasferita a Modugno (BA)
 Albino Ottavio Stella – politico italiano (n. 1884, m. 1960)
 Aldo Stella – attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano, (n. 1955)
 Aldo Stella – fondista e scialpinista italiano
 Aldo Stella – storico italiano
  Aldo Stella - filosofo italiano 
 Andrea Stella – ingegnere italiano, (n. 1971)
 Andrea Stella – scacchista italiano, (n. 1993)
 Andrea Stella – velista italiano (n. 1976)
 Antonietta Stella – soprano italiano, (n. 1929, m. 2022)
 Augusto Stella – ingegnere e geologo italiano, (n. 1863, m. 1944)
 Benedetto Stella – calciatore ed allenatore di calcio italiano, (n. 1913, m. 1993)
 Beniamino Stella – cardinale italiano, (n. 1941)
 Costantino Stella – sacerdote e attivista italiano, vittima di Cosa nostra (n. 1873, m. 1919)
 Costantino Stella – arcivescovo cattolico italiano (n. 1900, m. 1973)
 Domenico Stella – francescano e compositore italiano, (n. 1881, m. 1956)
 Ermete Stella – musicista italiano, (n. 1855, m. 1937)
 Federico Stella – giurista, filosofo ed avvocato italiano (n. 1935, m. 2006)
 Federico Stella – attore italiano, (n. 1842, m. 1927)
 Fermo Stella – pittore italiano, (n. ca 1490, m. ca 1562)
 Francesco Stella – attore italiano, (n. 1974)
 Franco Stella – architetto italiano, (n. 1943)
 Frank Stella – pittore e scultore statunitense, (n. 1936)
 Gian Antonio Stella – giornalista italiano, (n. 1953)
 Giovanni Battista Stella – vescovo italiano, (n. 1660, m. 1725)
 Giovanni Giacinto Stella – missionario e colonizzatore italiano, (n. 1822, m. 1869) 
 Giulio Stella – medico, fisiologo e scienziato italiano, (n. 1899, m. 1978)
 Giuseppe Stella – vescovo italiano, (n. 1898, m. 1989)
 Guido Balsamo Stella – pittore ed incisore italiano, (n. 1882, m. 1941)
 Jacques Stella – pittore francese, (n. 1596, m. 1657)
 Joseph Stella – pittore italiano naturalizzato statunitense, (n. 1877, m. 1946)
 Marco Stella – calciatore italiano, (n. 1981)
 Martina Stella – attrice italiana, (n. 1984)
 Paolo Stella – attore italiano (n. 1978)
 Rocco Stella – militare italiano, (n. 1631, m. 1720)
 Valentina Stella – cantante italiana (n. 1967)

Sport 
 Stella – simbolo utilizzato per indicare le vittorie di particolari competizioni

Televisione 
 Stella – serie televisiva statunitense
 Stella – personaggio del cartone animato delle Winx Club
 Stella – personaggio del cartone animato Hey, Arnold!
 Stella – personaggio del film di animazione La gang del bosco

Altro 
 Stella – nome proprio di persona femminile
 Stella – figura araldica
 Stella – simbolo
 Stella – glifo dell'astrologia maya
 La Stella – arcano maggiore dei tarocchi
 Stella – scooter della LML
 Palazzo Stella – palazzo storico della famiglia Stella di Modugno (BA)
 Zvezda (in russo Звезда, "stella") – modulo della Stazione Spaziale Internazionale
 Stella – software informatico
 Stella – simbolo per classificare alberghi, ristoranti ed altre tipologie di locali pubblici
 Stella – piroscafo
 Stella – romanzo di Sergio Bambarén, del 2002

Pagine correlate 
 Stellar
 Stellaris
 Stelle (disambigua)
 Stellina

Altri progetti